Marsupilami, pode referir-se a:

Marsupilamus Fantasii, um personagem de banda desenhada.
Marsupilami, uma colecção/série de banda desenhada.
Marsupilami (série de animação), uma série de animação.
98494 Marsupilami, um asteróide baptizado com o nome do personagem Marsupilami, criado por Franquin.

Desambiguação